Geografia
 República Cisalpina
 Regió i província romana de la Gàl·lia Cisalpina